Il dittatore dello stato libero di Bananas – film del 1971 diretto da Woody Allen
 Bananas – album dei Deep Purple del 2003
 Bananas. Un anno di cronache tragicomiche dallo stato semilibero di Berlusconia – libro di Marco Travaglio del 2003